Le nom Ogle peut désigner :

Patronyme

Bob Ogle (1926-1984), scénariste, acteur et producteur américain.
Chaloner Ogle (1681?-1750), officier de marine anglais.

Toponyme

Comté de Ogle
 La Noah Ogle Place (ou Bud Ogle Farm), district historique américain situé dans le comté de Sevier, dans le Tennessee.

Astronomie
OGLE : Optical Gravitational Lensing Experiment